Richard Bell peut faire référence à :

Hommes politiques et diplomates 
 Richard Bell (mort vers 1417), député anglais ;  
 Richard Bell (1859-1930), député travailliste et syndicaliste britannique ;   
 Dick Bell (1913-1988), député canadien ;  
 Richard Bell (né en 1946), membre de la Chambre des délégués de Virginie ;  
 Richard K. Bell, ambassadeur américain.

Musique 
  (1946-2007), membre du groupe canadien de rock The Band ;  
 Richard Bell (alias Fast Dick), guitariste de Crazyhead ;  
 , producteur de disques jamaïcain.

Sportifs  
 Richard Bell (né en 1967), demi offensif de la NFL ;  
 Richard Bell (né en 1937), ancien entraîneur-chef de football à l'Université de Caroline du Sud ;  
 Dick Bell, footballeur écossais ;  
 Richard Bell (1874-1953), joueur de cricket anglais ;  
 Richard J. Bell, joueur irlandais de rugby à XV.

Arts, cinéma, théâtre, littérature 
  (1672- ), comédien de théâtre anglais ;  
 Richard Williams Bell (1811-1857), auteur américain qui aurait vu des événements causés par la sorcière des Bell ;  
 Richard Bell (né en 1953), artiste et activiste aborigène australien ;  
  (né en 1975), scénariste et réalisateur canadien.

Autres 
  (1876-1952), érudit orientaliste écossais ;  
  (mort en 1496), évêque de Carlisle de 1477 à 1495.